Buell Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Buell Lake (Colorado)
 Buell Lake (Genesee County, Michigan)
 Buell Lake (Van Buren County, Michigan)